Fabienne Wohlwend (* 7. November 1997 in Vaduz) ist eine Liechtensteiner Automobilrennfahrerin.

Karriere 
Fabienne Wohlwend begann ihre Motorsportkarriere im Kartsport. Von 2007 bis 2014 fuhr sie Kart überwiegend in der Liechtensteiner und Schweizer Kartmeisterschaft. Dort erzielte sie mehrere Meister- und Vizemeistertitel – zuletzt 2012 in der KF3-Wertung der Schweizer Meisterschaft. 2013 und 2014 trat sie auch in der Deutschen Kart-Meisterschaft an.

2016 wechselte sie in den Formelsport und trat in der Italienische Formel-4-Meisterschaft an. Die Saison beendete sie mit dem 35. Platz in der Gesamtwertung.

Wohlwend fuhr 2017 eine Saison im Audi Sport TT Cup und wurde Elfte in der Jahreswertung.

Von 2017 bis 2020 startete sie mit einem Ferrari 488 Challenge in der Ferrari Challenge Europe an und wurde 2018 und 2020 jeweils Vize-Meister in der Trofeo Pirelli-Wertung des Markenpokals. Parallel dazu trat sie im Weltfinale der Ferrari Challenge an und wurde 2017 Dritte, 2020 Zweite und 2018 Sieger im Finalrennen.

2019, 2021 und 2022 fuhr sie in der W Series und wurde in den ersten beiden Saisons jeweils Sechste in der Gesamtwertung. 2020 trat sie in der W Series Esports League an, da wegen der COVID-19-Pandemie die W Series in dem Jahr abgesagt wurde. Die Simracing-Rennserie beendete sie mit dem 14. Platz.

2019 und 2021 trat sie in der VLN bzw. dem Nachfolger Nürburgring Langstrecken-Serie (NLS) mit einem 325i und 330i zu einzelnen Rennen an.

Statistik

Einzelergebnisse in der W Series

Weblinks

Einzelnachweise 

Rennfahrer (Liechtenstein)
Liechtensteiner
Geboren 1997
Frau